Jméno a příjmení Přemysl Kovář má více nositelů:

 Přemysl Kovář (* 1985) – český fotbalový brankář
 Přemysl Kovář (1974) – český fotbalista